Црнач може да се односи на:
 Црнач (Какањ), насеље у Босни и Херцеговини, Федерација БиХ, општина Какањ
 Доњи Црнач, насеље у Босни и Херцеговини, Федерација БиХ, општина Широки Бријег 
 Горњи Црнач, насеље у Босни и Херцеговини, Федерација БиХ, општина Широки Бријег 
 Црнач (Требиње), део Требиња
 Црнач, стари назив за насеље Црнча (Дервента) у Босни и Херцеговини, Република Српска

Извори